O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede em Goiânia, Estado de Goiás, é um órgão da Justiça do Trabalho, pertencente ao Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, o qual exerce jurisdição no território do Estado de Goiás.

Histórico 
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) foi instalado no dia 30 de novembro de 1990.

Composição dos Órgãos Julgadores

Plenário 
 Desembargador Aldon do Vale Alves Taglialegna - Presidente
 Desembargador Breno Medeiros - Vice Presidente
 Desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho
 Desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque
 Desembargador Elvecio Moura dos Santos
 Desembargador Gentil Pio de Oliveira
 Desembargador Mário Sérgio Bottazzo
 Desembargador Paulo Sérgio Pimenta
 Desembargador Daniel Viana Júnior
 Desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento
 Desembargador Eugênio José Cesário
 Desembargadora Iara Teixeira Rios
 Desembargador Welington Luis Peixoto
 Juíza convocada Silene Aparecida Coelho

PJe-JT - Processo Judicial Eletrônico  |  TRT da 18ª Região 
Manuais de orientação sobre a utilização do PJe-JT versão 1.12.1.5
 Manual de boas práticas para Advogados – PJe-JT v.1.12.1.5 – 1º Grau 
 Manual de boas práticas para Procuradores do MPT – PJe-JT v.1.12.0.3 – 1º Grau 
 Manual de orientações para Peritos Judiciais – PJe-JT v.1.12.1.5 – 1º Grau 
 Manual de orientações para Servidores – PJe-JT v.1.12.1.5 – 1º Grau 
 Manual de orientações para Oficiais de Justiça – PJe-JT v.1.12.1.5 – 1º Grau 
 Manual de utilização do AUD3 – Sistema de audiências

Ver também 
 Tribunal Regional do Trabalho
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
 Tribunal Superior do Trabalho
 Supremo Tribunal Federal

Ligações externas 
 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Tribunais do Brasil
Justiça do trabalho no Brasil
Tribunais trabalhistas